Битва за Эр-Растан:

 Осада Эр-Растана и Телль-Бисы
 Первая битва за Эр-Растан
 Вторая битва за Эр-Растан
 Третья битва за Эр-Растан